Putki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Putki (sjö), Lappland, 
 Putki (ö), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar